William Collins puede referirse a:

 Billy Collins, un poeta estadounidense;
 Billy Collins, un boxeador profesional;
 Bootsy Collins (registrado al nacer como William Collins), un bajista funk;
 William Collins, un editor escocés, fundador de la editorial HarperCollins;
 William Collins, un personaje de la novela Orgullo y prejuicio;
 William Collins, un pintor británico;
 William Collins, un poeta inglés;
 William Collins, un político sudafricano;
 William Collins, un tenista británico;
 William Floyd Collins, un explorador de cuevas estadounidense;
 William J. Collins, un presidente de la Saint Ambrose University;
 William Job Collins, un político británico;
 William Lucas Collins, un clérigo inglés; o
 William Wilkie Collins, un novelista y dramaturgo inglés.